Teetzmann ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Teetzmann (1899–1947), deutscher SS-Oberführer
 Theodor Teetzmann (1859–1930), deutscher Generalleutnant